У́лица Гага́рина, у́лица Ю́рия Гага́рина — улица в различных населённых пунктах (в основном в государствах бывшего СССР), в большинстве случаев названная в честь первого космонавта Юрия Гагарина.

Россия

В городах России 
 улица Гагарина в Алагире.
 улица Гагарина в Александрове.
 улица Гагарина в Альметьевске.
 улица Гагарина в Аргуне.
 улица Гагарина в Архангельске.
 улица Гагарина в Балакове.
 улица Гагарина в Белгороде.
 улица Гагарина в Белореченске.
 улица Гагарина в Боровичах.
 улица Гагарина в Братске.
 улица Гагарина в Вельске.
 улица Гагарина во Владикавказе.
 улица Гагарина во Владимире.
 улица Гагарина в Волгограде.
 улица Гагарина в Вологде.
 улица Гагарина в Воркуте.
 улица Гагарина в Воронеже.
 улица Гагарина в Выборге.
 улица Гагарина в Гатчине.
 улица Гагарина в Георгиевске.
 улица Гагарина в Горбатове.
 улица Гагарина в Грязовце.
 улица Гагарина в Данкове.
 улица Гагарина в Дзержинске.
 улица Гагарина в Димитровграде.
 улица Гагарина в Домодедове.
 улица Гагарина в Дубовке.
 улица Гагарина в Екатеринбурге.
 улица Гагарина в Жуковском.
 улица Гагарина в Ивангороде.
 улица Гагарина в Ижевске.
 улица Гагарина в Инте.
 улица Гагарина в Ишимбае.
 В Казани:
 улица Гагарина в Московском и Ново-Савиновском районах;
 улица Гагарина в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района.
 улица Юрия Гагарина в Калининграде.
 улица Гагарина в Калуге.
 улица Гагарина в Камышине.
 улица Гагарина в Каргополе.
 улица Гагарина в Кемерове.
 улица Гагарина в Кимрах.
 улица Гагарина в Кириллове.
 улица Гагарина в Клину.
 улица Гагарина в Клинцах.
 улица Гагарина в Коломне.
 улица Гагарина в Королёве.
 улица Гагарина в Краснодаре.
 улица Юрия Гагарина в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 улица Гагарина в Кургане.
 улица Гагарина в Курске.
 улица Гагарина в Липецке.
 улица Гагарина в Луге.
 улица Гагарина в Малоярославце.
 улица Гагарина в Махачкале.
 улица Гагарина в Минусинске.
 улица Гагарина в Мурманске.
 улица Гагарина в Нальчике.
 улица Гагарина в Невинномысске.
 улица Гагарина в Нефтеюганске.
 улица Гагарина в Нижнем Новгороде.
 улица Гагарина в Новороссийске.
 улица Гагарина в Новочеркасске.
 улица Гагарина в Обнинске.
 улица Гагарина в Омске.
 улица Гагарина в Орехово-Зуеве.
 улица Гагарина в Орле.
 улица Гагарина в Отрадном.
 улица Гагарина в Пензе.
 улица Гагарина в Пскове.
 улица Гагарина в Реутове.
 улица Гагарина в Рыбинске.
 улица Гагарина в Рязани.
 улица Гагарина в Салавате.
 улица Гагарина в Самаре.
 улица Гагарина в Саранске.
 улица Гагарина в Сарове.
 улица Гагарина в Северодвинске.
 улица Гагарина в Семёнове.
 улица Гагарина в Семилуках.
 улица Гагарина в Сочи.
 В Томске:
 улица Гагарина в Советском районе;
 улица Гагарина в Дзержинском;
 улица Гагарина в Лоскутове.
 улица Гагарина в Троицке.
 улица Гагарина в Туле.
 улица Гагарина в Туринске.
 улица Гагарина в Узловой.
 улица Гагарина в Улан-Удэ.
 улица Гагарина в Устюжне.
 улица Юрия Гагарина в Уфе.
 улица Гагарина в Хабаровске.
 улица Гагарина в Харовске.
 улица Гагарина в Чебоксарах.
 улица Гагарина в Челябинске.
 улица Гагарина в Череповце.
 улица Гагарина в Черкесске.
 улица Гагарина в Чите.
 улица Гагарина в Шали.
 улица Гагарина в Элисте.
 улица Гагарина в Энгельсе.
 улица Гагарина в Ярославле.

В поселках городского типа России

 улица Гагарина в Шексне.

В сельских населенных пунктах России 
 улица Гагарина в Верховажье.
 улица Гагарина в Ворсме.
 улица Гагарина в Выльгорте.
 улица Гагарина в Геджухе.
 улица Гагарина в Кадниковском.
 улица Гагарина в Мяксе.
 улица Гагарина в Пробуждении.
 улица Гагарина в Суде.
 улица Гагарина в Тарногском Городке.
 улица Гагарина в Текстильщиках.
 улица Гагарина в Уллу-Теркеме.
 улица Гагарина в Чинаре.

Украина 
В населённых пунктах Украины:
 улица Гагарина в Снежном.
 улица Гагарина в Броварах.
 улица Гагарина в Виннице.
 улица Гагарина в Волчанске.
 улица Гагарина в Запорожье.
 Улица Гагарина в Измаиле.
 улица Гагарина в Каменце-Подольском.
 улица Гагарина в Кропивницком.
 улица Юрия Гагарина в Коростене.
 улица Гагарина в Кременчуге.
 улица Гагарина в Одессе.
 улица Гагарина в Ольховцах.
 улица Гагарина в Ровно.
 улица Гагарина в Сарнах.
 улица Гагарина в Северодонецке.
 улица Гагарина в Ужгороде.
 улица Гагарина в Херсоне.
 улица Гагарина в Хмельницком.
 улица Гагарина в Черкассах.
 улица Гагарина в Чернигове.
 улица Гагарина в Черновцах.

Белоруссия 
В населённых пунктах Белоруссии:
 улица Гагарина в Бобруйске.
 улица Гагарина в Борисове.
 улица Гагарина в Браславе.
 улица Гагарина в Жлобине.
 улица Гагарина в Калинковичах.
 улица Гагарина в Лиде.
 улица Гагарина в Витебске.
 улица Гагарина в Могилёве
 улица Гагарина в Гомеле.
 улица Гагарина в Минске.
 улица Гагарина в Полоцке.
 улица Гагарина в Сморгони.

Казахстан 
В населённых пунктах Казахстана:
 улица Гагарина в Алма-Ате.
 улица Юрия Гагарина в Костанае.
 улица Юрия Гагарина в Астане.
 улица Гагарина в Павлодаре.

Крым 
В населённых пунктах Крыма:
 улица Гагарина в Бахчисарае,
 улица Гагарина в Евпатории,
 улица Юрия Гагарина в Керчи,
 улица Гагарина в Севастополе,
 улица Гагарина в Симферополе.

Латвия 
В населённых пунктах Латвии:
 улица Гагарина — название улицы Ятниеку в Даугавпилсе в 1961—1992 годах.
 улица Юрия Гагарина — название улицы Ропажу в Риге в 1961—1990 годах.

Грузия 
 Улица Юрия Гагарина — улица в Тбилиси.

Молдавия 
В населённых пунктах Молдавии:
 улица Гагарина в Кишинёве.

Приднестровье 
В населённых пунктах Приднестровья:
 улица Гагарина в Бендерах.

Армения / НКР 
 улица Гагарина — улица в Ереване.
 улица Гагарина — улица в Степанакерте.

Польша 
В населенных пунктах Польши:
 Улица Юрия Гагарина в Варшаве.
 Улица Юрия Гагарина в Торуне.

Сербия 
В населенных пунктах Сербии:
  в Нови-Београде.

См. также

Примечания 

Гагарин